Ségalas pode referir-se a:

 Ségalas (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Ségalas (Lot-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos